Elea bezeichnet:
 Elea, eine antike Stadt in Italien
 Elea (Thesprotia), eine antike Stadt in Griechenland in der Nähe des heutigen Paramythia
 Elea, Variante des Namens Eleonore
 Elea Foundation for Ethics in Globalization, eine Stiftung
 Elea Eluanda, eine Hörspielreihe
 Olivetti Elea 9003, erster Computer der Firma Olivetti

Elea ist der Familienname von
 Mohamed Moustafa Abou Elea (* 1980), ägyptischer Ringer

Elea ist außerdem ein anderer Name für
 die antike Stadt Elaia (Äolien)